Maasikas ist der Familienname folgender Personen:

 Matti Maasikas (* 1967), estnischer Diplomat
 Mirjam Maasikas (1916–1992), estnische Designerin und Glaskünstlerin